Krokgyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Krokgylet, Skåne, sjö i Osby kommun, 
Krokgylet (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun, 
Krokgylet (Ringamåla socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (2,35 ha)
Lilla Krokgylet, sjö i Karlshamns kommun,  (3 ha)
Stora Krokgylet, sjö i Karlshamns kommun,  (3,6 ha)

Se även
Krokagyl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn